Каракамы́ш ( — «чёрный камыш») — тюркский топоним:
 Каракамыш — канал (коллектор, изначально речная протока) в Ташкенте и Ташкентском вилояте.
 Каракамыш — массив в Алмазарском тумане Ташкента, построенный на берегу канала Каракамыш.
 Каракамыш — водохранилище в Ташкентском вилояте.